Дзёляю:

 Дзёляю (приток Ёлвы) — река в Республике Коми
 Дзёляю (река, впадает в Аза-Нел-Лор) — река в Ямало-Ненецком АО